Апостольский Экзархат Чешской Республики () — автономный экзархат грекокатолического обряда Русинской грекокатолической церкви c центром в городе Прага, Чехия. Апостольский Экзархат Чешской Республики подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского Экзархата Чешской Республики является собор святого Климента.

История 
После разделения Чехословакии в 1993 году в Чехии был создан апостольский викариат для верующих грекокатолического обряда, который подчинялся епархии Прешова. 18 января 1996 года апостольский викариат был преобразован в Апостольский Экзархат Чешской Республики с подчинением напрямую Святому Престолу.

Ординарии Экзархата 
 епископ Иван Лявинец (18.01.1996 — 23.04.2003);
 епископ Ладислав Гучко (24.04.2003 — 2004 и после 2006 — по настоящее время);
 епископ Ян Еуген Кочиш (2004—2006).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Чехии
Епархии Русинской грекокатолической церкви
Культура Праги